

Sigle 
 Banco Nacional Ultramarino  – banca portoghese con sede a Macao, controllata dalla banca portoghese Caixa Geral de Depósitos
 Biblioteca Nazionale Universitaria  – biblioteca di Torino

Codici 
 BNU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Blumenau (Santa Catarina) (Brasile)
 bnu – codice ISO 639-3 della lingua bentong